Sidorov este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teofil Sidorovici (1896–1940), comandant al Străjeriei.
 Alexandra Sidorovici (1906–2000), politiciană română.

Legături externe
 Sidorov